Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Barcelone du  au .

Neige Dias remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Fulco, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iva Budařová et Sandra Wasserman.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Espagne
Compétition de tennis à Barcelone
Sport en Espagne en 1988
Tennis en avril 1988
Tennis en mai 1988